Caquetio is een dode taal uit de familie van de Arawaktalen. De taal werd gesproken langs de oevers van het meer van Maracaibo, in de kustgebieden van de Venezolaanse staat Falcón en op de Nederlandse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao.

De Caquetios en de Jirajara spraken dezelfde taal, en hun culturen leken erg op elkaar. Het Arawak of Caquetío wordt een "spooktaal" genoemd omdat hiervan geen echt bewijsmateriaal is overgebleven. Alleen de naam bestaat nog, bekend van referenties uit 17e-eeuwse teksten.

Indiaanse taal
Dode taal